Yattara ist der Familienname folgender Personen:
 Ibrahima Yattara (* 1980), guineischer Fußballspieler
 Mohamed Yattara (* 1993), guineischer Fußballspieler
 Naby-Moussa Yattara (* 1984), guineischer Fußballtorhüter